Марсело Риос је освојио турнир. У финалу је победио Бохдана Улихраха резултатом 6:3, 2:6, 6:3.

Носиоци

  Јевгениј Кафељников (четвртфинале)
  Никола Кифер (четвртфинале)
  Шенг Схалкен (друго коло)
  Јунес ел Ајнауи (прво коло)

<li> Марк Росе (друго коло)
<li> Хишам Арази (четвртфинале)
<li> Фабрис Санторо (прво коло)
<li> Гастон Гаудио (прво коло)

Жреб

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 2001.

Отворено првенство Катара у тенису 2001.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно